Ea är en kommunhuvudort i Spanien.   Den ligger i provinsen Bizkaia och regionen Baskien, i den norra delen av landet,  km norr om huvudstaden Madrid. Ea ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Ea är huvudsakligen kuperad, men den allra närmaste omgivningen är platt. Havet är nära Ea åt nordost. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km söder om Ea. Runt Ea är det ganska glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Lekeitio,  km öster om Ea. I omgivningarna runt Ea växer i huvudsak blandskog. 

Klimatet i området är tempererat. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är februari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är januari, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Orter i Baskien